Yellow (engl. für die Farbe Gelb) steht für:

 Yellow (Album), Musikalbum von Emma-Jean Thackray (2021)
 Yellow (Manga), Mangaserie von Makoto Tateno
 Yellow, umgangssprachlich für den Buntbarsch Labidochromis caeruleus
 Yellow (2006), ein Musikfilm von Alfredo De Villa
 Yellow (2012), ein Filmdrama von Nick Cassavetes
 Yellow Cab Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Yellow (Lied), ein Lied von Robin Schulz und Disciples
 ein Content-Management-System von Datenstrom 

Yellow ist ein Namensteil von:

 Colton Yellow Horn (* 1987), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch: 
 Yello, Schweizer Musik-Band
 Yellow, ein Song der Band Coldplay
 Yellow Winterthur, ein Schweizer Handballverein
 Jello